Fulgencio es el nombre de:

 Fulgencio, nombre propio de persona.
 Fabio Plancíades Fulgencio, un gramático latino.
 San Fulgencio de Ruspe, un obispo africano de los siglos V y VI, probablemente relacionado con Fulgencio de Cartagena (algunos autores creen que era la misma persona).
 Fulgencio Ferrando, el pupilo y biógrafo del obispo San Fulgencio de Ruspe.
 San Fulgencio de Cartagena o San Fulgencio de Écija, un obispo visigodo español.
 San Fulgencio, un municipio español en la provincia de Alicante.